F99 est un sigle qui peut faire référence à :
 HMS Cornwall (F99), une frégate de la Royal Navy ;
 Trouble mental, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres